Miejscowości w USA:
 Owatonna – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele
Gminy w USA:
 Owatonna (ang. Owatonna Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Steele